Dašnica est un toponyme qui peut désigner :
Dašnica, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina ;
Dašnica, une localité de Serbie située dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava.